inkognito steht für:
 die Geheimhaltung des wahren Namens bzw. der Identität, siehe Anonymität
 Inkognito (Zeremoniell), Form des höfischen Zeremoniells

Inkognito, namentlich:
 Inkognito (Operette), von Curt Kraatz, Richard Keßler, Musik von Rudolph Nelson
 Inkognito (Spiel), von Alex Randolph und Leo Colovini
 Inkognito (1936), deutscher Film von Richard Schneider-Edenkoben
 Inkognito (1987), US-amerikanischer Film von Bob Giraldi
 Inkognito (Firma), die Gesellschaft für faustdicke Überraschungen, Denkzeug und Expressvertrieb mbH (Eigenschreibweise: „inkognito“)

Siehe auch
 Incognito